Schuhknecht ist der Familienname folgender Personen:

 Ingrid Schuhknecht (* 1950), deutsche Malerin und Glasmalerin
 Stephanie Schuhknecht (* 1983), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)